Levidorum är ett släkte av ringmaskar. Levidorum ingår i familjen Levidoridae. 

Levidorum är enda släktet i familjen Levidoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Levidorum